Flagge von Madrid steht für:
 die Flagge der Autonomen Gemeinschaft Madrid 
 die Flagge der Stadt Madrid